

Persone 
 Andy Sheppard – compositore e sassofonista britannico
 Anna B. Sheppard – costumista polacca
 Dillon Sheppard – calciatore sudafricano
 Jack Sheppard – criminale inglese
 Jeff Sheppard – cestista statunitense
 Jim Sheppard – bassista statunitense
 John Sheppard – cantore e compositore inglese
 Karl Sheppard – calciatore irlandese
 Kate Sheppard – attivista britannica naturalizzata neozelandese
 Kelvin Sheppard – giocatore di football americano statunitense
 Kevin Sheppard – cestista, calciatore e allenatore di pallacanestro statunitense delle Isole Vergini americane
 Mark Sheppard – attore e compositore inglese
 Mel Sheppard – atleta statunitense
 Nick Sheppard – cestista statunitense
 Nick Sheppard – chitarrista inglese
 Scott S. Sheppard – astronomo statunitense
 Steve Sheppard – cestista statunitense

Musica 
 Sheppard – gruppo musicale australiano
 Sheppard – EP dell'omonimo gruppo musicale del 2012

Altro 
 John Sheppard – personaggio immaginario appartenente all'universo fittizio di Stargate
 Sheppard Air Force Base – base militare statunitense